Сезон ФК «Валенсія» 2015—2016 96-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 81-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Уперше після сезону 2012—2013 клуб кваліфікувався до Ліги чемпіонів. Команда розпочала зі стадії раунду плей-оф, де завдяки перемозі над Монако вони потрапили до групової групового етапу. У групі H клуб посів 3-тє місце й вибув до 1/16 фіналу Ліги Європи. Валенсія також взяла участь у Копа-дель-Рей, розпочавши змагання зі стадії 1/16 фіналу, і у півфіналі поступилась Барселоні з рахунком 8–1 за сумою двох матчів.

Гравці

З юнацького складу

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли 

Загальні витрати:  €128,000,000

Пішли 

Загальний прибуток:  €47,700,000

Загальні витрати:  €80,300,000

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Раунд плей-оф

Груповий турнір

Ліга Європи УЄФА

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 15 травня 2016

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу
|-

|-
|}

Примітки 

Сезони ФК «Валенсія»
Валенсія